Amsalem ist der Familienname folgender Personen:

 David Amsalem (* 1960), israelischer Politiker
 Reymond Amsalem (* 1978), israelische Schauspielerin